Rango steht für:

 Rango (Bleggio Superiore), Fraktion der Trentiner Gemeinde Bleggio Superiore
 Rango (Distrikt), Provinz Kayanza, Burundi
 der historische Name der estnischen Insel Prangli
 Rango (Einheit), altes Längenmaß in Nizza

Filme:
 Rango (1931), US-amerikanischer Dokumentarfilm
 Rango (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1967)
 Rango (Film), computeranimierter Film (2011)

Rango ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Philipp Wilhelm von Rango (1764–1827), preußischer Oberst und Kommandant der Festung Minden
 Konrad Tiburtius Rango (1639–1700), deutscher Theologe und Naturforscher
 Martin von Rango (1634–1688), deutscher Jurist, Historiker und Ratsherr in Kolberg
 Ralf von Rango (1866–1939), deutscher Generalmajor